Радіоприладовий комплекс (РПК) (військ.)
 Ручний кулемет Калашникова —  (військ.)
 РПК, також Райпартком — районний партійний комітет (установа), також приміщення цієї установи.

Примітки